Gommen kan syfta på:

Gom – mulhålans tak
Gommen (dal) – en dal i Antarktis